Der Wettkampf der Männer im Säbelfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 10. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt. Olympiasieger wurde zum zweiten Mal in Folge der Ungar Áron Szilágyi. Silber ging an Daryl Homer (USA) vor Kim Jung-hwan aus Südkorea, der die Bronzemedaille gewann.

Titelträger

Ergebnis 

Gefecht um Bronze

|}

Weblinks 

 Result Book Fencing 2016

Sabel Manner